Païssios est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Païssios est un prénom masculin d'origine grecque.

Païssios peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Païssios de Galitch († 1460), ou Paissos, en russe Païssy Galitchski, vénéré à Galitch, higoumène de  ; fêté le 23 mai.
 Païssios († 1504), ou Paissios, neveu de saint Macaire de Koliazino, prophète et fondateur de monastères dans la région d'Ouglitch en Russie ; fêté le 6 juin.
 Païssios de Céphalonie († 1888), ou Panaghis Bassa, instituteur puis hiéromoine sur l'île de Céphalonie, ascète, prophète et clairvoyant ; fêté le 7 juin.
 Païssios (1924–1994), moine du Mont Athos et saint orthodoxe

Autres personnalités portant ce nom 
 Païssios, primat de l'Église orthodoxe de Chypre en 1759

Références